Youjnooukraïnsk (en  ; en ) est une ville de l'oblast de Mykolaïv, en Ukraine. Sa population était estimée à  habitants en 2013.

Géographie

Situation 
Youjnooukraïnsk est située à  au nord-ouest de Mykolaïv.

Histoire

Origine 
Youjnooukraïnsk est fondée le  sous le nom de Kostiantynivka pour les travailleurs employés à la construction de la Centrale nucléaire d'Ukraine du Sud, mise en service en 1983, puis pour son personnel. Youjnooukraïnsk a le statut de ville depuis 1987.

Les armoiries et le gonfalon de Youjnooukraïnsk furent adoptés en 2000. Le cheval qui surgit des flots personnifie l'ancienne rivière Youjny Bouh, appelée Gimanis par Hérodote en grec ancien, ce qui peut être traduit par « cheval blanc ».

Le symbole de l'énergie atomique, qui est la référence à la centrale nucléaire, est disposé de manière à suggérer l'association du fleuve et de l'utilisation pacifique de l'atome. Le vert symbolise la beauté de la nature ainsi que la propreté de la ville moderne.

Population 
Recensements (*) ou estimations de la population :

Économie 
La principale entreprise de la ville est la Centrale nucléaire d'Ukraine du Sud, qui emploie  salariés. Près de Youjnooukraïnsk se trouve également la centrale de pompage-turbinage de Tachlyts (en ), d'une puissance de .

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Mykolaïv
 Centrale nucléaire d'Ukraine du Sud
 Occupation russe de l'oblast de Mykolaïv

Liens externes 

  Héraldique ukrainienne

Notes et références 

Ville dans l'oblast de Mykolaïv
Ville nouvelle en Ukraine